Ряшко () — фамилия:
 
 Ряшко, Михаил Викторович (род. 1996) — украинский футболист.